

Stazioni ferroviarie 

 Stazione di Albino/Desenzano – stazione capolinea della ferrovia Bergamo - Albino

Cavalli
 Albino – razza americana di cavallo
 Albino – cavallo reduce della campagna italiana di Russia

Geografia
 Albino – comune in provincia di Bergamo
 Albino – monte della catena dei Monti Lattari

Medicina
 Albino – condizione di chi è affetto da albinismo

Onomastica
 Albino – nome proprio di persona italiano maschile

Persone
 Albino – rapper tedesco
 Albino – politico romano, praefectus urbi di Roma
 Albino – senatore romano durante il regno di Teodorico il Grande
 Albino – filosofo greco antico
 Clodio Albino – imperatore romano

Altro
 Albino – casta coloniale 1/8 africano e 7/8 europeo

Pagine correlate 
 Albin
 Albina

Altri progetti